Дянков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Дянков, Симеон Денчев (род. 1970) — болгарский экономист и государственный деятель, профессор Лондонской школы экономики, в 2013−15 годах — ректор Российской экономической школы.
 Дянков, Траян (1976—2016) — болгарский футболист.